Коларівка — колишня назва села Болгарка (Запорізька область, Приморський район)
 Коларівка — колишня назва селища Каравелове (Миколаївська область, Вітовський район)